Секодонтозавр (Secodontosaurus) — необычный сфенакодонтный пеликозавр раннепермской эпохи. От других сфенакодонтов отличается длинной низкой мордой (напоминает морду рыбоядных крокодилов). Длина черепа около 30 см. Скорее всего, питался рыбой. Мог питаться роющими животными (вытаскивал их из нор?), на что указывает необычное для рыбоядного животного строение зубов и относительно сильные челюсти. 2 вида, из ранней перми Северной Америки (Техас). Типовой вид — S. obtusidens, описан Э. Д. Коупом в 1880 году как вид рода диметродонов, в особый род выделен А. Ш. Ромером в 1936 году.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm
 http://www.erin.utoronto.ca/~w3bio356/lectures/permo_carb_synapsid.html
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf
 Palaeos Vertebrates 390.400 Synapsida: Sphenacodontia

Сфенакодонты
Синапсиды пермского периода